Karol Masny (1887-1968), generał brygady Wojska Polskiego
 Karol Masny (1889-1956), duchowny rzymskokatolicki